Санди-Граунд () — главный порт Ангильи. Длинные изогнутые пляжи находятся у отвесных скал и соленого моря. По переписи населения 2001 года население порта составляет 274 человека.

Туризм 
В порту можно заняться парусным спортом, прокатиться на катамаране.

Население

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Map

Населённые пункты Вест-Индии
География Ангильи
Экономика Ангильи